Захар Скварко (27 сентября 1870, Галиция Австро-Венгрия — 1925) — украинский кооперативный и общественно-политический деятель.

Директор Покутского Кредитного Союза в Коломые. Посол (депутат) Галицкого сейма. Член Украинско-русского сеймового клуба. Бурмистр Коломыи со 2 ноября 1918 г.

Член Украинской национально-демократической партии. Автор брошюры о программе и идеологических задачах УНДП, а также ряда статей о земельном вопросе, в защиту интересов крестьян (выкуп крупных земельных владений и наделение крестьян землей).

Примечания

Литература 
 Енциклопедія українознавства. У 10-х т. / Гол. ред. Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

Общественные деятели Украины
Главы Коломыи
Политики Украины